André Göransson – tennista svedese
 Antonia Göransson – calciatrice svedese
 Ludwig Göransson – compositore, direttore d'orchestra e produttore discografico svedese
 Morgan Göransson – ex fondista svedese